Unhais da Serra — freguesia portuguesa do concelho da Covilhã
 Unhais-o-Velho — freguesia portuguesa do concelho da Pampilhosa da Serra
 Rio Unhais — afluente do Rio Zêzere que nasce na Serra do Açor, Portugal

Desambiguações de topônimos